Taiyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taiyang (socken i Kina, Anhui), 
 Taiyang (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar